ФИБА Африка е зона на Международната баскетболна федерация (FIBA), която включва всичките 51 африкански федерации, които са членки на ФИБА.

Национални отбори 

Зона 1
 
 
 
 

Зона 2
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона 3
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона 4
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона 7

Най-добрите десет отбора 

Ш Настоящ шампион на зоната.

Настоящи шампиони

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Africabasket

Африка
Кайро
Спорт в Африка